U3 (computerstandaard)
de IATA-code van USA Jet Airlines
Metrolijnen
U3 (Berlijn)
U3 (Hamburg)
U3 (München)
U3 (Neurenberg)
U3 (Wenen)
Duitse onderzeeërs
U 3 (Kaiserliche Deutsche Marine), in het begin van de 20e eeuw.
U 3 (Kriegsmarine), tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U 3 (Bundeswehr), hedendaags.